Година 2015. је била веома успешна за индустрију видео игара, неки познати серијали игара добили су своје наставке, попут серијала: Anno, Assassin's Creed, Batman: Arkham, Battlefield, Call of Duty, Disgaea, Dirt, Fallout, Fatal Frame, Forza Motorsport, Guitar Hero, Halo, Heroes of Might and Magic, Hotline Miami, Just Cause, King's Quest, Kirby, Magicka, Mario Party, Mario vs. Donkey Kong, Metal Gear, Minecraft, Mortal Kombat, Need for Speed, OlliOlli, Resident Evil, Rock Band, StarCraft, Star Wars: Battlefront, Tales, The Witcher, Tomb Raider, Tom Clancy's Rainbow Six, Tony Hawk's Pro Skater, Total War, Toy Soldiers, Xenoblade Chronicles, Yakuza and Yoshi. Такође, појавили су се нови наслови, попут: Dying Light, Evolve, Life Is Strange, Bloodborne и Splatoon, а изашло је и много независних видео игара као што су: Rocket League, Undertale, Ori and the Blind Forest и Her Story.

Догађаји

Новитети у пољу хардвера 
Листа хардвера који се користи у гејминг индустрији који се појавио 2015. године у Северној Америци.

Нови играчки наслови 
Листа игара које су се појавиле 2015. године у Северној Америци.

Платформа видео игара
    3DS
    Nintendo 3DS
    Mac
    Mac OS / OS X
    WiiU
    Wii U
    Droid
    Android
    PS3
    PlayStation 3
    Win
    Microsoft Windows
    iOS
    iOS
    PS4
    PlayStation 4
    X360
    Xbox 360
    Lin
    Linux
    PSVita
    PlayStation Vita
    XBO
    Xbox One

Јануар–Март 
{| class="wikitable"
|+ "align=bottom" |
|- style="background:#dae3e7;"
! Месец
! Дан
! Назив
! Платформа
! Извор(и)
|- 
| rowspan="37" style="text-align:center; background:#ffa07a; textcolor:#000;"| ЈАНУАР
| rowspan="2" | 6
| Duke Nukem 3D: Megaton Edition
| PSN, PSVita
| style="text-align:center;"|
|-
| Woah Dave!
| PSVita| style="text-align:center;"|
|-
| 7
| Warhammer Quest| Win, Mac, Lin
| style="text-align:center;"|
|-
| rowspan="2"| 8
| Chariot| WiiU
| style="text-align:center;"|
|-
| Sword of Asumi| Win
| style="text-align:center;"|
|-
| 9
| Funk of Titans
| XBO
| style="text-align:center;"|
|-
| rowspan="3"| 13
| Atelier Ayesha Plus: The Alchemist of Dusk
| PSVita
| style="text-align:center;"|
|-
| Brandish: The Dark Revenant
| PSP, PSVita
| style="text-align:center;"|
|-
| Joe Danger 2: The Movie
| PSVita
|
|-
| rowspan="2" | 15
| Tengami
| Win
|
|-
| WWE Immortals
| iOS, Droid
| style="text-align:center;"|
|-
|| 19
| HuniePop
| Win, Mac, Lin
|
|-
| rowspan="7"| 20
| Blackguards 2
| Win, Mac
| style="text-align:center;"|
|-
| Ironclad Tactics
| PS4
|
|-
| Resident Evil HD Remaster
| Win, PS3, PS4, X360, XBO
| style="text-align:center;"|
|-
| Saints Row: Gat out of Hell
| Win, PS3, PS4, X360, XBO
| style="text-align:center;"|
|-
| Saints Row IV: Re-Elected
| PS4, XBO
| style="text-align:center;"|
|-
| Splice
| PS3, PS4
| style="text-align:center;"|
|-
| Citizens of Earth
| Win, PS4, PSVita, WiiU, 3DS
| style="text-align:center;"|
|-
| 21
| Evolve: Hunters Quest
| iOS
|
|-
| rowspan="2"|22
| The Lego Movie Videogame
| iOS
| style="text-align:center;"|
|-
| The Witcher: Battle Arena
| iOS, Droid
| style="text-align:center;"|
|-
| rowspan="2" | 23
| Grey Goo
| Win
| style="text-align:center;"|
|-
| Phantom Breaker: Battle Grounds
| Win
|
|-
| rowspan="4"| 27
| Dying Light
| Win, PS4, XBO, Lin
| style="text-align:center;"|
|-
| Grim Fandango: Remastered
| Win, Mac, Lin, PS4, PSVita
| style="text-align:center;"|
|-
| Hyperdimension Neptunia Re;Birth2: Sisters Generation
| PSVita
| style="text-align:center;"|
|-
| Nihilumbra
| PSVita
| style="text-align:center;"|
|-
| rowspan="5"| 29
| Fahrenheit: Indigo Prophecy Remastered
| Win, Mac, Lin, iOS
| style="text-align:center;"|
|-
| Gravity Ghost
| Win
|
|-
| Gunman Clive 2
| 3DS
|
|-
| Heroes of Might and Magic III: HD Edition
| Win, iOS, Droid
| style="text-align:center;"|
|-
| Pix the Cat| Win
| style="text-align:center;"|
|-
| rowspan="4"| 30
| #IDARB| XBO
| style="text-align:center;"|
|-
| Life Is Strange: Episode 1 - Chrysalis| Win, PS4, PS3, X360, XBO
| style="text-align:center;"|
|-
| Raven's Cry| Win, Mac, Lin, PS4, PS3, X360
| style="text-align:center;"|
|-
| Unmechanical: Extended| XBO
| style="text-align:center;"|
|- 
| rowspan="58" style="text-align:center; background:thistle; textcolor:#000;"| ФЕБРУАР
| rowspan="6"|3
| Apotheon| Win, Mac, Lin, PS4
| style="text-align:center;"|
|-
| Criminal Girls: Invite Only| PSVita
| style="text-align:center;"|
|-
| Game of Thrones: Episode 2 - The Lost Lords| Win, Mac, PS3, PS4
| style="text-align:center;"|
|-
| Kick & Fennick| PSVita
|
|-
| Risk| PS4, XBO
| style="text-align:center;"|
|-
| SpongeBob HeroPants| 3DS, X360, PSVita
| style="text-align:center;"|
|-
| rowspan="2"| 4
| Game of Thrones: Episode 2 - The Lost Lords| X360, XBO
| style="text-align:center;"|
|-
| Grow Home| Win
| style="text-align:center;"|
|-
| rowspan="4"|5
| Cities XXL| Win
| style="text-align:center;"|
|-
| Game of Thrones: Episode 2 - The Lost Lords| iOS, Droid
| style="text-align:center;"|
|-
| Moon Chronicles – Episode 2-4| 3DS
| style="text-align:center;"|
|-
| The Mighty Quest for Epic Loot| Win
| style="text-align:center;"|
|-
| rowspan="6"| 10
| AeternoBlade| PSVita
|
|-
| Don Bradman Cricket 14| PS4
| style="text-align:center;"|
|-
| Evolve| Win, PS4, XBO
| style="text-align:center;"|
|-
| Rugby 15| PS3, PS4, PSVita, Win, X360, XBO
|
|-
| Super Stardust Ultra| PS4
| style="text-align:center;"|
|-
| Unmechanical: Extended| PS4, PS3
| style="text-align:center;"|
|-
| rowspan="3"| 11
| Don Bradman Cricket 14| XBO
| style="text-align:center;"|
|-
| Jungle Rumble| PSVita
| style="text-align:center;"|
|-
| Limbo| Droid
| style="text-align:center;"|
|-
| rowspan="2" | 12
| 3D Fantasy Zone| 3DS
|
|-
| Mighty Switch Force! Hose It Down!| iOS
| style="text-align:center;"|
|-
| rowspan="5"|13
| Ace Combat Assault Horizon Legacy+| 3DS
| style="text-align:center;"|
|-
| IronFall: Invasion| 3DS
| style="text-align:center;"|
|-
| Monster Hunter 4 Ultimate| 3DS
| style="text-align:center;"|
|-
| The Escapists
| XBO
| style="text-align:center;"|
|-
| The Legend of Zelda: Majora's Mask 3D
| 3DS
| style="text-align:center;"|
|-
| 14
| DreadOut act 2
| Win
| style="text-align:center;"|
|-
| rowspan="7"| 17
| Dead or Alive 5 Last Round
| PS4, XBO, PS3, X360
| style="text-align:center;"|
|-
| Hand of Fate
| Lin, Win, Mac, PS4, XBO
| style="text-align:center;"|
|-
| Paparazzi
| PS4, Wii U, Win
|
|-
| Pillar
| PS4
| style="text-align:center;"|
|-
| Q*bert Rebooted
| PS3, PS4, PSVita
| style="text-align:center;"|
|-
| The Sims 4
| Mac
| style="text-align:center;"|
|-
| Total War: Attila
| Win, Mac
| style="text-align:center;"|
|-
| 18
| Pokémon Shuffle
| 3DS
| style="text-align:center;"|
|-
| rowspan="2" | 19
| Agarest: Generations of War 2
| Win
| style="text-align:center;"|
|-
| Robot Roller-Derby Disco Dodgeball
| Win, Lin, Mac
|
|-
| rowspan="4"| 20
| Kirby and the Rainbow Curse
| WiiU
| style="text-align:center;"|
|-
| Roundabout
| XBO
| style="text-align:center;"|
|-
| The Book of Unwritten Tales 2
| Win, Mac, Lin
| style="text-align:center;"|
|-
| The Order: 1886
| PS4
| style="text-align:center;"|
|-
| rowspan="8"| 24
| Dragon Ball XenoVerse
| PS3, PS4, X360, XBO
| style="text-align:center;"|
|-
| htoL#NiQ: The Firefly Diary
| PSVita
| style="text-align:center;"|
|-
| Hyperdevotion Noire: Goddess Black Heart
| PSVita
| style="text-align:center;"|
|-
| Limbo
| PS4
| style="text-align:center;"|
|-
| Resident Evil: Revelations 2: Episode 1 - Penal Colony
| PS3, PS4
| style="text-align:center;"|
|-
| Starwhal: Just the Tip
| PS3, PS4
| style="text-align:center;"|
|-
| There Came an Echo
| Win, Mac, Lin, PS4, XBO
| style="text-align:center;"|
|-
| Under Night In-Birth Exe:Late
| PS3
| style="text-align:center;"|
|-
| rowspan="4"|25
| Resident Evil: Revelations 2: Episode 1 - Penal Colony
| X360, XBO, Win
| style="text-align:center;"|
|-
| Heavenstrike Rivals - A Monster Tactical TCG!
| iOS
|
|-
| Homeworld Remastered Collection
| Win
| style="text-align:center;"|
|-
| Oddworld: New 'n' Tasty
| Win, Mac, Lin
| style="text-align:center;"|
|-
| rowspan="3"| 27
| Blackhole
| Win, Mac, Lin
| style="text-align:center;"|
|-
| Dynasty Warriors 8 Empires
| Win, PS4, XBO, PS3
| style="text-align:center;"|
|-
| Dragon Ball XenoVerse
| Win
| style="text-align:center;"|
|- 
| rowspan="79" style="text-align:center; background:#98fb98; textcolor:#000;"| МАРТ
| 2
| Five Nights at Freddy's 3
| Win
| style="text-align:center;"|
|-
| rowspan="8"| 3
| Helldivers
| PS4, PS3, PSVita
| style="text-align:center;"|
|-
| La-Mulana EX
| PSVita
| style="text-align:center;"|
|-
| OlliOlli2: Welcome to Olliwood
| PS4, PSVita
| style="text-align:center;"|
|-
| Resident Evil: Revelations 2: Episode 2 - Contemplation
| PS3, PS4
| style="text-align:center;"|
|-
| Oreshika: Tainted Bloodlines
| PSVita
| style="text-align:center;"|
|-
| Screamride
| XBO, X360
| style="text-align:center;"|
|-
| Shiftlings
| PS4, XBO, Win
| style="text-align:center;"|
|-
| White Night
| PS4, XBO, Win
| style="text-align:center;"|
|-
| 4
| Resident Evil: Revelations 2: Episode 2 - Contemplation
| XBO, X360, Win
| style="text-align:center;"|
|-
| rowspan="3"| 5
| Mario vs. Donkey Kong: Tipping Stars
| 3DS, WiiU
| style="text-align:center;"|
|-
| OlliOlli| WiiU, 3DS
| style="text-align:center;"|
|-
| Proun+| 3DS
|
|-
| rowspan="2"| 6
| OlliOlli| XBO
| style="text-align:center;"|
|-
| Zombie Army Trilogy| PS4, XBO, Win
| style="text-align:center;"|
|-
| 9
| Shelter 2| Win, Mac
| style="text-align:center;"|
|-
| rowspan="8"| 10
| Assassin's Creed Rogue| Win
| style="text-align:center;"|
|-
| Cities: Skylines| Win
| style="text-align:center;"|
|-
| DmC: Definitive Edition| PS4, XBO
| style="text-align:center;"|
|-
| Hotline Miami 2: Wrong Number| PS4, PSVita, Win, Mac, Lin
| style="text-align:center;"|
|-
| Mushroom Men: Truffle Trouble| Win
| style="text-align:center;"|<ref>{{cite web|url=http://multiplayerblog.mtv.com/2008/05/08/ive-seen-mushroom-mens-hidden-fungi-civil-war/|title=I've Seen 'Mushroom Mens Hidden Fungi Civil War|last=Klepek|first=Patrick|work=Multiplayerblog MTV|date=20. 2. 2015|accessdate=20. 2. 2015}}</ref>
|-
| Resident Evil: Revelations 2: Episode 3 - Judgment
| PS3, PS4
| style="text-align:center;"|
|-
| Scram Kitty DX
| PS4, PSVita
|
|-
| Tokyo Twilight Ghost Hunters
| PS3, PSVita
| style="text-align:center;"|
|-
| rowspan="2"| 11
| Ori and the Blind Forest
| XBO, Win
| style="text-align:center;"|
|-
| Resident Evil: Revelations 2: Episode 3 - Judgment
| X360, XBO, Win
| style="text-align:center;"|
|-
| rowspan="5"| 12
| 3D Out Run
| 3DS
| style="text-align:center;"|
|-
| Dreamfall Chapters Book 2 - Rebels
| Win
| style="text-align:center;"|
|-
| Dungeon Hunter 5
| Droid, iOS, WP
| style="text-align:center;"|
|-
| Sid Meier's Starships
| Win, Mac, iOS
| style="text-align:center;"|
|-
| Trine: Enchanted Edition
| WiiU
| style="text-align:center;"|
|-
|  rowspan="2"|13
|Code Name: S.T.E.A.M.
| 3DS
| style="text-align:center;"|
|-
| Atelier Shallie: Alchemists of the Dusk Sea
| PS3
| style="text-align:center;"|
|-
| rowspan="12"| 17
| Battlefield Hardline
| Win, PS3, PS4, X360, XBO
| style="text-align:center;"|
|-
| BioShock Infinite
| Lin
| style="text-align:center;"|
|-
| Blade Kitten Episode 2
| Win
| style="text-align:center;"|
|-
| Bladestorm: Nightmare
| PS3, PS4, XBO
| style="text-align:center;"|
|-
| Final Fantasy Type-0 HD
| PS4, XBO
| style="text-align:center;"|
|-
| Jamestown+
| PS4
| style="text-align:center;"|
|-
| Oceanhorn: Monster of Uncharted Seas
| Win
| style="text-align:center;"|
|-
| Resident Evil: Revelations 2: Episode 4 - Metamorphosis
| PS3, PS4
| style="text-align:center;"|
|-
| Soldner-X2: Final Prototype
| PSVita
| style="text-align:center;"|
|-
| The Awakened Fate Ultimatum
| PS3
| style="text-align:center;"|
|-
| Tales from the Borderlands: Episode 2 - Atlas Mugged
| Win, PS3, PS4
| style="text-align:center;"|
|-
| Woolfe: The Red Hood Diaries
| Win, PS4, XBO
| style="text-align:center;"|
|-
| rowspan="2"| 18
| Resident Evil: Revelations 2: Episode 4 - Metamorphosis
| X360, XBO, Win
| style="text-align:center;"|
|-
| Tales from the Borderlands: Episode 2 - Atlas Mugged
| X360, XBO
| style="text-align:center;"|
|-
| rowspan="2"| 19
| Worlds of Magic
| Win
| style="text-align:center;"|
|-
|Tales from the Borderlands: Episode 2 - Atlas Mugged
| iOS
| style="text-align:center;"|
|-
| rowspan="2"| 20
| Fossil Fighters: Frontier
| 3DS
| style="text-align:center;"|
|-
| Mario Party 10
| WiiU
| style="text-align:center;"|
|-
| rowspan="9"|24
| Borderlands: The Handsome Collection
| PS4, XBO
| style="text-align:center;"|
|-
| Bloodborne
| PS4
| style="text-align:center;"|
|-
| Damascus Gear: Operation Tokyo
| PSVita
| style="text-align:center;"|
|-
| Game of Thrones: Episode 3 - The Sword in the Darkness
| Win, Mac, PS3, PS4
| style="text-align:center;"|
|-
| Lego Ninjago: Shadow of Ronin
| 3DS, PSVita
| style="text-align:center;"|
|-
| Life Is Strange: Episode 2 - Out of Time
| Win, PS3, PS4, X360, XBO
| style="text-align:center;"|
|-
| Grand Theft Pizza Delivery
| Win
| style="text-align:center;"|
|-
| Metal Slug 3
| PS3, PS4, PSVita
| style="text-align:center;"|
|-
| Slender: The Arrival
| PS4
| style="text-align:center;"|
|-
| rowspan="2"| 25
| Game of Thrones: Episode 3 - The Sword in the Darkness
| XBO, X360
| style="text-align:center;"|
|-
| Slender: The Arrival
| XBO
| style="text-align:center;"|
|-
| rowspan="4"|26
| Game of Thrones: Episode 3 - The Sword in the Darkness
| iOS, Droid
| style="text-align:center;"|
|-
| Infinite Crisis
| Win
| style="text-align:center;"|
|-
| Pillars of Eternity
| Win, Mac, Lin
| style="text-align:center;"|
|-
| Resident Evil 5: Gold Edition
| Win
| style="text-align:center;"|
|-
| rowspan="2"|27
| Forza Horizon 2 Presents Fast & Furious
| XBO, X360
| style="text-align:center;"|
|-
| Oddworld: New 'n' Tasty
| XBO 
| style="text-align:center;"|
|-
| 30
| Dead or Alive 5 Last Round
| Win
| style="text-align:center;"|
|-
| rowspan="10"|31
| Axiom Verge
| PS4
| style="text-align:center;"|
|-
| MLB 15: The Show
| PS4, PS3, PSVita
| style="text-align:center;"|
|-
| Neverwinter
| XBO
| style="text-align:center;"|
|-
| R.B.I. Baseball 15
| PS4, XBO
| style="text-align:center;"|
|-
| Paperbound
| PS4, Win
| style="text-align:center;"|
|-
| Run Sackboy! Run!
| PSVita
| style="text-align:center;"|
|-
| Story of Seasons
| 3DS
| style="text-align:center;"|
|-
| The Hunter: Primal
| Win
| style="text-align:center;"|
|-
| Toukiden: Kiwami
| PSVita, PS4
| style="text-align:center;"|
|-
| Woah Dave!
| PS4
| style="text-align:center;"|
|}

Април–Јун

Октобар–Децембар

Отказани наслови

Отказани 
 Borderlands Online (Win)
 Broforce (PSVita)
 Dying Light (PS3, X360)
 Furious 4 (Win, PS3, X360)
 Galak-Z: The Dimensional (PSVita)
 Gone Home (WiiU)
 Human Element (Win, PS4, XBO)
 Kaio: King of Pirates (3DS)
 Mad Max (PS3, X360)
 Mortal Kombat X (PS3, X360)
 Project CARS (WiiU)
 Scrolls (iOS)
 Shadow Realms (Win)
 Silent Hills (PS4)
 The Black Glove (Н/Д)

На чекању 
 Hellraid (PS4, XBO, Win)
 Phantom Dust (Xbox One)

Најбоље оцењене игре (Metacritic)

Види још 
 Списак виртуалних конзолних игара за Wii U (Јапан)
 Списак виртуалних конзолних игара за Wii U (Северна Америка)
 Списак виртуалних конзолних игара за Wii U (PAL регион)
 Списак виртуалних конзолних игара за Nintendo 3DS (Јапан)
 Списак виртуалних конзолних игара за Nintendo 3DS (Северна Америка)
 Списак виртуалних конзолних игара за Nintendo 3DS (PAL регион)
 Списак XBox 360 игара компатибилних са XBox One конзолом

Референце 

Видео-игре 2015.